Caddo megye (Louisiana)
 Caddo megye (Oklahoma)